В данном списке перечисляются особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся на юге Тюменской области. Списки ООПТ, входящих в состав области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов см. в отдельных статьях.

По состоянию на 2012 год на юге Тюменской области функционируют 2 федеральных заказника общей площадью 72 тыс. га, один ботанический сад федерального значения и одно рамсарское угодье (международного значения) площадью 1 217 тыс. га. 

Помимо этого, на территории юга области располагаются 95 ООПТ регионального значения общей площадью 824,5 тыс. га. В их числе 36 государственных природных заказников, 58 памятников природы и один областной полигон экологического мониторинга. 

Государственные природные заповедники, национальные и природные парки, равно как и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, на территории юга области отсутствуют. Деятельность органов государственной власти области по управлению особо охраняемыми природными территориями регулируется Законом Тюменской области от 28 декабря 2004 года № 303 «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области».

Государственные природные заказники 
Крупнейшими заказниками региона являются Куньякский (116 248 га), Абалакский природно-исторический комплекс (88 131 га), Викуловский (74 183 га), Тюменский (53 585 га), Стершиный, участок 2 (46 100 га), Таповский (45 000 га), Стершиный, участок 1 (42 452 га) и Тукузский (40 400 га).

Федеральные 
 Белоозёрский заказник в Армизонском районе (17 850 га)
 Тюменский заказник в Нижнетавдинском районе (53 585 га)

Региональные

Памятники природы 
Крупнейшие памятники природы юга Тюменской области: Южаковский (3 726 га), Система Черноковских озёр (3 472 га), Озёрный (2 897 га), Заморозовский (2 327 га), Болото Рямовое (2 278 га) и Бочанка (2 250 га).

Региональные

Дендрологические парки и ботанические сады

Федеральные 
 Ботаническая коллекция биологического факультета Тюменского государственного университета в Тюмени (3 га)

Лечебно-оздоровительные местности и курорты

Водно-болотные угодья

Международные 
 Озёра Тоболо-Ишимской лесостепи

Полигоны экологического мониторинга

Региональные 
 Областной полигон экологического мониторинга в Нижнетавдинском районе (3 695 га)

См. также 
 Список особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
 Список особо охраняемых природных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Списки:Тюменская область
Тюменская